Petaloclymene pacifica är en ringmaskart som beskrevs av Green 1997. Petaloclymene pacifica ingår i släktet Petaloclymene och familjen Maldanidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
pacifica